Miejscowości w Polsce:
 Ozierany Małe
 Ozierany Wielkie
Miejscowość na Ukrainie:
 Ozierany (obwód rówieński), w której mieści się Ozierany (stacja kolejowa)